Undaground Legend é o segundo álbum solo do rapper Lil' Flip. Foi lançado dia 27 de Agosto de 2002 pela gravadora Sucka Free Records. O álbum teve como single a canção "The Way We Ball" e o remix "I Can Do That".

Faixas 
 "What I Been Through" (feat. Big T, Lil' Ron, Young Redd)
 "U See I raiola de lumbraga caçon" (feat. Chamillionaire)
 "8 Rulez" (feat. Shasta)
 "I Shoulda Listened" (feat. Seville)
 "7-1-3"
 "The Way We Ball"
 "Get Crunk" (feat. Big T, Lil' Ron, Young Redd)
 "Haters Still Mad" (feat. Big T, Lil' Ron)
 "We Ain't Scared" (feat. Bizzy Bone)
 "Make Mama Pround"
 "I Can Do Dat (remix)" (feat. Juvenile, Skip)
 "Tonight" (feat. Seville)
 "What Y'all Wanna Do" (feat. C-Note, David Banner)
 "It's A Fact"
 "R.I.P. Screw" (feat. Bizzy Bone)
 "Forget The Fame"

CD bônus 
 "The Way We Ball" (remix) (feat. Lil' Ron, Yung Redd)
 "The Way We Ball" (Screwed and Chopped)
 "Da Roof"
 "Texas Boyz" (Screwed and Chopped) (feat. Young Redd)
 "U See It" (Screwed and Chopped) (feat. Chamillionaire)
 "Look At Me Now"
 "Haters Still Mad" (Screwed and Chopped) (feat. Big T, Lil' Ron)

Álbuns de 2002